Desforges-Boucher est un surnom utilisé comme patronyme par plusieurs personnalités françaises ayant servi comme gouverneurs de Bourbon :
Antoine Desforges-Boucher, de son vrai nom Antoine Labbe.
Antoine-Marie Desforges-Boucher, le fils du précédent.